

Грейді — місто, штат Арканзас
 Грейді — селище, штат Нью-Мексико